32. breddegrad kan henvise til:

 32. nordlige breddekreds
 32. sydlige breddekreds